El gentilicio carenses hace referencia a varios artículos:

 Carenses (Cerdeña)
 Carenses (Navarra)